Деминг — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Деминг, Аделаида (1864—1956) — американская художница.
 Деминг, Марк (род. 1960) — музыкальный и кинокритик, редактор Allmusic.com с 1999 года.
 Деминг, Питер (род. 1957) — американский кинооператор.
 Деминг, Уильям Эдвардс (1900—1993) — американский экономист.

Топоним 
 Деминг —  город в США.

См. также 
 Деми